Kobieta w czerni – powieść Susan Hill
 Kobieta w czerni – film z 1989 roku
 Kobieta w czerni – film z 2012 roku